Papa Callisto I – Papa della chiesa cattolica
 Papa Callisto II – Papa della chiesa cattolica
 Papa Callisto III – Papa della chiesa cattolica
 Antipapa Callisto III – antipapa